Дехино — название населённых пунктов:

Россия 
 Дехино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Дехино — деревня в Гдовском районе Псковской области.